Драфт НХЛ 1982 года состоялся в монреальском «Форуме».

Процедура драфта 

Во время 20-го драфта НХЛ в 12-ти раундах было выбрано 252 хоккеиста. Первым номером драфта стал Горд Клузак, выбранный клубом «Бостон Брюинз».

На драфте 1982 года было выбрано три советских хоккеиста – Виктор Нечаев, Сергей Капустин и Виктор Жлуктов. Виктор Нечаев стал первым советским хоккеистом сыгравшим в НХЛ. В 1983 году он провёл три матча в составе «Лос-Анджелес Кингз» и в игре против «Нью-Йорк Рейнджерс» забросил первую «советскую» шайбу.

Итоги драфта 
В представленном ниже списке полностью приведён первый раунд драфта и наиболее успешные игроки из более поздних кругов драфта.
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Номер драфта, С = Страна, А = Амплуа, И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Ш = Штрафные минуты

  Игрок = Участник «Матча всех звёзд»,
Игрок = Участник «Матча всех звёзд» и команды «всех звёзд»,
Игрок = Член Зала хоккейной славы

Статистика драфта 
 Количество хоккеистов игравших в НХЛ: 109;
 Процент игравших в НХЛ от общего числа игроков: 43,4;
 Среднее количество игр за карьеру в НХЛ: 374;
 Среднее количество голов за карьеру в НХЛ: 70;
 Среднее количество очков за карьеру в НХЛ: 185;
 Среднее количество штрафных минут за карьеру в НХЛ: 477.

Ссылки 
 Драфт НХЛ 1982 года на The Internet Hockey Database
 HockeyDraftCentral.com

См. также 
Сезон НХЛ 1982/83

Сезоны НХЛ
Драфты НХЛ
1982 год в хоккее